Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Manuela Maleeva-Fragniere 6–0, 3–6, 6–2.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (campionessa)
 Manuela Maleeva-Fragniere (finale)
 Judith Wiesner (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (semifinali)

 Radka Zrubáková (secondo turno)
 Sandra Cecchini (quarti di finale)
 Barbara Paulus (secondo turno)
 Nicole Krijger-Jagerman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1992